Старе Ратово (Польща) () — село в Польщі, в гміні Снядово Ломжинського повіту Підляського воєводства.
 Старе Ратово (Росія) () — присілок у Муромському районі Владимирської області Російської Федерації